Сергей Николаевич Ульянов (1918, дер. Тухань, Петроградская губерния — 26 апреля 1945, Берлин) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).

Биография 
Сергей Ульянов родился в 1918 году в деревне Тухань (ныне — Киришский район Ленинградской области). После окончания десяти классов школы работал на лесозаводе. В 1938 году Ульянов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях советско-финской войны. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах.

К апрелю 1945 года гвардии старшина Сергей Ульянов командовал взводом управления 223-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 16-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады 2-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина. 26 апреля 1945 года Ульянов, обнаружив немецкий станковый пулемёт, подорвал его гранатой вместе с расчётом. В том бою он погиб. Похоронен в .

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии старшина Сергей Ульянов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды.

Бюст Ульянова установлен в Киришах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне